Farías Gómez puede hacer referencia a:

 Juan Enrique Farías Gómez, más conocido como el Chango, músico y cantante argentino de folklore.
 Pedro Farías Gómez, músico y cantante argentino de folklore, hermano del anterior.
 Marián Farías Gómez, música y cantante argentina de folklore, hermana de los anteriores.